El Torneig de Basilea 2016, oficialment conegut com a Swiss Indoors 2016, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 47a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 30 d'octubre de 2016 al St. Jakobshalle de Basilea, Suïssa.

El tennista croat Marin Čilić va guanyar el segon títol de l'any i el primer de categoria 500 de la seva carrera malgrat haver-ne guanyat de categoria superior. La parella formada pel català Marcel Granollers i l'estatunidenc Jack Sock van guanyar el primer títol en el primer torneig de disputaven junts.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 
 

2016
ATP World Tour 2016